Лоуренс (округ, Алабама)
Лоуренс (округ, Арканзас)
Лоуренс (округ, Іллінойс)
Лоуренс (округ, Індіана)
Лоуренс (округ, Кентуккі)
Лоуренс (округ, Міссісіпі)
Лоуренс (округ, Міссурі)
Лоуренс (округ, Огайо)
Лоуренс (округ, Пенсільванія)
Лоуренс (округ, Південна Дакота)
Лоуренс (округ, Теннессі)